Frog peut désigner :
 Frog, une marque britannique de modèles réduits ;
 , un secteur non constitué en municipalité Texan ;
 , un film américain de 1987 ;
 , un album du groupe Merzbow sorti en 2002 ;
 , le nom anglophone de Glenn dans .

Le sigle FROG peut désigner
 Un algorithme de chiffrement, FROG
 Une méthode de mesure d'impulsions ultra-courtes, FROG
 Un roquette longue portée d'origine soviétique code OTAN FROG pour Free Rocket over Ground
 Un format standardisé pour les livres numériques accessibles aux lecteurs atteints de troubles DYS et en situations d'handicap, FROG (format)
 Sigle de l’association des chercheurs Francophones en Géochimie Organique. 
 pour Francilian Oncogeriatric Group
 pour Framatome Reactor Owners Group

Voir aussi